Municipio de Leon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Leon (condado de Goodhue, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.
 Municipio de Leon (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.